The Tunnel (1935), een Britse drama-/sciencefictionfilm uit 1935 onder regie van Maurice Elvey.
 The Tunnel (2011), een Australische horrorfilm uit 2011 onder regie van Carlo Ledesma.
 The Tunnel (televisieserie), een Brits-Franse remake van de Deens-Zweedse serie The Bridge uit 2013.